Aethra (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Aethra (geslacht), een geslacht van krabben